Nong Han bezeichnet:

 Nong Han (See), See im Nordosten Thailand
 Amphoe Nong Han, Landkreis in der Provinz Udon Thani